Ernst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl H. Ernst
 Wallace Roy Ernst